Messier 109 – galaktyka spiralna
 M109 SPH – działo samobieżne